Культура СССР, советская культура — официальная культура, народная и массовая культура, а также неофициальная культура советского периода, существовавшая в СССР.

История 

после революции
Русский авангард — одно из направлений модернизма в России (1900—1930-е годы), расцвет которого пришёлся на 1914—1922 годы.

Культурная революция в СССР — комплекс мероприятий, осуществлённых в Советской России и СССР, направленных на коренную перестройку культурной и идеологической жизни общества; целью было формирование нового типа культуры как часть строительства социалистического общества, в том числе увеличение доли выходцев из пролетарских классов в социальном составе интеллигенции. Культурная революция в 1930-е годы понималась как часть больших преобразований общества и народного хозяйства, наряду с индустриализацией и коллективизацией.

Социалистический реализм (соцреализм) — ведущий в искусстве Советского Союза художественный метод литературы и искусства.

послесталинский период
Второй русский авангард — движение в русском искусстве, в первую очередь в изобразительном искусстве и поэзии, началом которого считается середина 1950-х годов, а завершением — конец 1980-х. Его рождение связывается с Хрущевской оттепелью (1955 год) или с VI Всемирным фестивалем молодёжи и студентов 1957 года.

Соц-арт — сложившееся в 1970-х годах в СССР одно из направлений постмодернистского искусства, в рамках так называемой альтернативной культуры, противостоящей государственной идеологии того периода.

Перестройка
 Кооперативное кино
 Чернуха

Идеология и культурная политика 
Советская идеология:
 Марксизм-ленинизм
 Пролетарский интернационализм
 Моральный кодекс строителя коммунизма
 Советская символика

Советская культурная политика:
 Ликбез
 Военно-патриотическое воспитание: Зарница (игра)
 Лениниана
 Культурно-просветительная работа
 Пропаганда в СССР
 Цензура в СССР

Социалистический реализм (соцреализм) — художественный метод литературы и искусства (ведущий в искусстве Советского Союза и других социалистических стран), представляющий собой эстетическое выражение социалистически осознанной концепции мира и человека, обусловленной эпохой борьбы за установление и созидание социалистического общества.

Советское искусство 

Направления, жанры и стили советского искусства:
 Неофициальное искусство СССР
 Сатира в СССР 
 Художественная самодеятельность (народный театр и пр.)

Архитектура

Изобразительное искусство 

 Советская живопись
 Советские плакаты
 Фотография в СССР (см. Фотография в России, :Категория:Фотографы СССР)
 Советская скульптура
 Памятники СССР
 Декоративное искусство СССР
 Народные художественные промыслы

Литература 
 
 Советская проза (см. Проза)
 Советская драматургия (см. Драматургия)
 Советская поэзия (см. Поэзия)
 Советская детская литература
 Советская фантастика

Музыка 

 см. Академическая музыка в СССР, Советский джаз, Эстрада, Русский рок
 Песни СССР

Театральное искусство и танцы 
 Театр в СССР (см. :Категория:Театр СССР)
 Балет в СССР (см. :Категория:Балет в СССР)
 Опера в СССР
 Танцы СССР (см. :Категория:Танец в СССР)
 Народный театр
 Советский цирк

Кинематограф 

 также: :Категория:Лидеры советского кинопроката

Религия

Образование 
 
 Ликбез
досуговые центры (при них организовывались разнообразные тематические кружки):
 Станция юных техников (СЮТ) — внешкольные детские учреждения, которые ведут работу с пионерами и школьниками в области техники (моделизм и тп.), учат ребят техническому творчеству, помогают им выбрать профессию (также Центральная станция юных техников РСФСР); 
 Центр детского творчества;
 Станция юных натуралистов.

Творческое образование:
 Музыкальная школа;
 Художественная школа;
 Театральная студия;
 Институт культуры;
 Литературный институт имени М. Горького.

СМИ 

 Информационные агентства СССР (см. Кат.: :Категория:Информационные агентства СССР)
 Советская печать
 Радиовещание СССР
 Телевидение СССР

Физическая культура и спорт 

Физическая культура и спорт в СССР занимали важное место в жизни советского общества. Этой сфере уделялось большое внимание на самом высоком государственном уровне.

Наука и техника 
 
 Философия СССР
 Энциклопедии СССР

Повседневная культура 
 
 Советский человек (простой советский человек, , homo sovieticus)
 
 Советская кухня
Советские традиции и обычаи:
 Советские гражданские обряды: Октябри́ны (звезди́ны), красная свадьба.
 Праздники СССР
 День Победы

Культура народов СССР 
Культура народов СССР

Культура советских республик:
 Культура РСФСР
 Москва: Культура и искусство

Язык в СССР 
 
 Советизмы
 Имена советского происхождения
 Переименование географических названий в СССР (см. напр. Переименование географических объектов на Дальнем Востоке в 1972 году)
 Фольклор в СССР (Частушка)

Учреждения и мероприятия в сфере культуры 
Учреждения:
 Народный комиссариат просвещения РСФСР
 Комитет по делам искусств при СНК СССР (при Совете Министров СССР)
 Культпросвет
 Министерство культуры СССР
 Академия художеств СССР

 Музеи СССР (см. :Категория:Музеи СССР), выставки СССР (ВДНХ  и пр.), библиотеки СССР
 Издательства СССР
 :Категория:Лейблы звукозаписи СССР

Творческие союзы: Российская ассоциация пролетарских писателей, Союз писателей СССР, Союз архитекторов СССР, Союз художников СССР, Союз композиторов СССР, Союз журналистов СССР

Мероприятия:
 Выставки СССР
 Художественные выставки СССР
 Фестивали СССР
 Рок-фестивали СССР

Конкурсы: Международный конкурс имени П. И. Чайковского, Конкурс имени Чюрлёниса и пр.

Награды и звания в области культуры 
 Народный артист
 Народный художник

 Заслуженный артист
 Заслуженный деятель культуры

 Государственная премия СССР в области литературы, искусства и архитектуры
 Государственная премия РСФСР
 Премия имени Ивана Ефремова
 Премия КГБ СССР
 Премия Министерства обороны СССР

 Медаль имени Александра Фадеева

Изучение и восприятие культуры СССР 
 Институт по изучению истории и культуры СССР
 Культурология в СССР
 Образ СССР в культуре и искусстве

См. также 
 В СССР секса нет
 История СССР
 Советский образ жизни

Примечания

Литература 
 Абашин С. Н. Советский кишлак: Между колониализмом и модернизацией. : НЛО, 2015.
 Архипова А. С., Кирзюк А. Опасные советские вещи. Городские легенды и страхи в СССР. : НЛО, 2020. 536 с. ISBN 978-5-4448-1174-0
 Булавка Л. А. Культура. Власть. Социализм. Противоречия и вызовы культурных практик СССР. Луначарский и не только. : Ленанд, 2013. 496 с. ISBN 978-5-9710-0558-2
 Глущенко И. Общепит. Микоян и советская кухня. М.: ГУ-ВШЭ, 2010 (2-е изд. 2015).
 Острова утопии: Педагогическое и социальное проектирование послевоенной школы (1940—1980-е). / Ред. и сост.: Кукулин И., Майофис М., Сафронов П. — : НЛО, 2015.
 Лебина Н. Б. Мужчина и женщина: Тело, мода, культура. СССР – оттепель. : НЛО, 2015. ISBN 978-5-4448-0384-4
 Лебина Н. Б. Советская повседневность: нормы и аномалии. От военного коммунизма к большому стилю. : НЛО, 2015.
 Культура. Наука. Искусство СССР / редакторы М. А. Лебедева, А. А. Смирнова. Издательство политической литературы, 1965. 320 с.
 О'Махоуни М. Спорт в СССР: физическая культура - визуальная культура / пер. Е. Ляминой, А. Фишман. : НЛО, 2010. 296 с. ISBN 978-5-86793-815-4
 Оришев А., Тарасенко В. Повседневная жизнь советского человека в эпоху НЭПа. М: Директ-Медиа, 2016.
 Орлов И. Б. Советская повседневность: исторический и социологический аспекты становления». М.: ГУ-ВШЭ, 2010.
 Рожков А. В кругу сверстников. Жизненный мир молодого человека в Советской России 1920-х годов. : НЛО, 2014.
 Сальникова А. История елочной игрушки, или Как наряжали советскую елку. : НЛО, 2011.
 Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. : НЛО, 2014.

Списки:Культура по странам